Верхотуров — русская фамилия.

Известные носители 
 Верхотуров, Анатолий Демьянович — российский учёный.
 Верхотуров, Григорий Дмитриевич — начальник золотодобывающей драги № 116 Бодайбинского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда (1961).
 Верхотуров, Виталий Михайлович (1981) — российский дзюдоист.
 Верхотуров, Николай Иванович — русский советский художник.